Григорий Андреевич Колычёв:
 Колычёв, Григорий Андреевич Меньшой — воевода при Василии III.
 Колычёв, Григорий Андреевич Большой Нос (ум. после 1521) — новгородский помещик, воевода на службе у Московского князя Василия III.